Chinsali steht für:

 Chinsali (Sambia), Ort im Distrikt Chinsali, Provinz Muchinga, Sambia
 Chinsali (Distrikt), Distrikt in der Provinz Muchinga, Sambia